Adelman Brasil Correia (São Luís,  - São Luís, ) foi um cantor, flautista, compositor, maestro, professor e crítico musical de música popular brasileira.

Cantores do Maranhão
Compositores do Maranhão
Flautistas do Maranhão
Maestros do Maranhão
Naturais de São Luís (Maranhão)
Professores do Maranhão